Ruta 31 o Carretera 31 es la denominación de varias carreteras:

Argentina 
 Ruta Provincial 31, en la Provincia de Buenos Aires.

Chile 
 Ruta A-31, carretera regional ubicada en la Región de Arica y Parinacota.
 Ruta 31-CH, carretera internacional en la Región de Atacama.
 Ruta N-31, carretera regional ubicada en la Región del Biobío.

Colombia 
 Ruta Nacional 31.

España 
 Ruta C-31, en Cataluña.
 Ruta H-31, en Huelva.
 Ruta CV-31, en la Comunidad Valenciana.
 Ruta PA-31, en Pamplona.
 Ruta CO-31, en la Provincia de Córdoba.
 Ruta MU-31, en la Región de Murcia.

Estados Unidos 
 Carretera Estatal de Idaho 31.
 Ruta de Illinois 31.
 Ruta Estatal de Kansas 31.
 Carretera de Nebraska 31.

Uruguay 
 Ruta 31.

Ruta 031